Miejscowości w USA:
 Mackinaw – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
Gminy w USA:
 Mackinaw (ang. Mackinaw Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Mackinaw (ang. Mackinaw Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan